Государственный фонд социальной защиты Азербайджана отвечает за регулирование деятельности в сфере социального страхования и пенсионного обеспечения граждан Азербайджанской Республики.

История создания Фонда 
В период СССР социальное страхование и пенсионное обеспечение граждан в Азербайджане обеспечивались государством. Пенсионная система СССР была основана на принципе отсутствия каких-либо отчислений со стороны работающих граждан, а выдача пенсий государством осуществлялась непосредственно из государственного бюджета или бюджета государственных организаций.

В 1990 году был основан Советский Фонд социального страхования, который обязал все предприятия, учреждения, организации, кооперативы, совхозы, колхозы и другие организации в стране вносить отчисления в этот фонд. Вслед за этим, согласно Приказу Кабинета Министров Азербайджанской ССР и Совета Профессиональных Союзов Азербайджанской ССР «О совершенствовании управления в области социального страхования и порядке финансирования в Азербайджанской ССР» от 8 мая 1991 года был создан Фонд Социального Страхования Азербайджанской ССР.

Согласно Приказу Совета Министров СССР «О создании Пенсионного Фонда СССР» от 15 августа 1991 года был учреждён Пенсионный Фонд СССР, и его отделения в союзных республиках, в том числе, в Азербайджанской ССР. Приказом Пенсионного Фонда СССР «Об уплате и учете страховых взносов в Пенсионный Фонд СССР и порядке расходования средств Пенсионного Фонда СССР», Пенсионному Фонду и Фонду Социального Страхования СССР было поручен сбор страховых взносов.

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики от 16 декабря 1991 года Азербайджанское отделение Пенсионного Фонда СССР было переименовано в Пенсионный Фонд Азербайджанской Республики.

1 июня 1992 года Национальное собрание Азербайджана приняло закон «О Норме отчислений для социального страхования и фонда занятости», согласно которому взносы на социальное страхование составляли 40% от фонда заработной платы. Пенсионный фонд должен был получить 85% от этой суммы, а остальные 15% пошли бы в Фонд социального страхования. В целях совершенствования и модернизации системы социального обеспечения в стране 30 сентября 1992 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования были упразднены, и вместо них был создан Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ). Основной функцией ГФСЗ являлось финансирование государственного пенсионного обеспечения, пособий и расходов по выплатам на территории республики.

Законы о социальном страховании и пенсионные реформы 1997 и 2001 г.г. приблизили сферу социальной защиты в Азербайджане к международным стандартам. В 1997 году в силу вступил Закон Азербайджанской Республики «О социальном страховании», согласно которому Государственный Фонд Социальной Защиты был наделён привилегией осуществления государственного управления в сфере обязательного социального страхования. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 17 июля 2001 года, была утверждена «Концепция пенсионной реформы в Азербайджанской Республике».

Согласно Закону Азербайджанской Республики от 27 ноября 2001 года «О персонифицированном учете в системе государственного социального страхования», ГФСЗ стал вести персонифицированный учет в системе социального страхования.

4 августа 2003 года функции Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики по предоставлению, финансированию и контролю за выплатами пенсий и дополнительных льгот переданы Государственному фонду социальной защиты. Благодаря реформам единой страховой пенсионной системы, прошедшим в стране до 2006 года, на военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и лиц с особыми званиями распространялось обязательное социальное страхование.

С 22.12.2006 ГФСЗ стал внедрять обязательное социальное страхование, а также назначать трудовые пенсии военнообязанным лицам и лицам со специальным званиями. 

В 2011 году был запущен официальный сайт ГФСЗ.

Структура 
Фонд возглавляется председателем и двумя заместителями. В состав Фонда входит Совет из семи директоров, которые включают в себя председателя, двух заместителей, председателя Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, главу Центрального аппарата фонда, главу финансово-бюджетного отдела и директора отдела фонда по работе с военнослужащими и лицами с особыми званиями.

В структуру центрального аппарата входят 11 отделов, 2 сектора: 

 Отдел пенсионно-страховой политики и стратегических исследований
 Финансово-бюджетный отдел
 Отдел трудовых пенсий
 Юридический отдел
 Отдел внутреннего аудита
 Отдел организации персонифицированного учета
 Отдел информационных технологий
 Отдел кадров и кадровой подготовки
 Отдел учета исполнения бюджета
 Отдел по работе с пенсионными документами и обращениями
 Хозяйственный отдел
 Сектор международных отношений
 Общий сектор
 Управление по Нахчыванской Автономной Республике
 Департамент по работе с крупными страхователями
 Департамент по работе с юридическими лицами г. Баку
 Департамент по работе с военнослужащими и лицами со специальными званиями
 76 городских (районных) отделений.

Основные задачи Фонда 
 подготовка предложений о направлениях государственной политики по социальному страхованию и трудовым пенсиям и участие в реализации этой политики;
 подготовка проекта бюджета Фонда и обеспечение исполнения утвержденного бюджета;
 организация сбора страховых взносов по обязательному государственному социальному страхованию у предприятий, учреждений и организаций, их филиалов и представительств, независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, обладающих статусом юридического лица и образованных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики либо иностранного государства; у физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью (страхователей); а также у застрахованных лиц в размере, установленном законодательством;
 в пределах своих полномочий осуществлять контроль за выполнением требований законодательных актов в области обязательного государственного социального страхования, трудовых пенсий, и использованием этих средств по назначению;
 осуществлять финансирование всех трудовых пенсий в стране за счет средств обязательного государственного социального страхования и средств государственного бюджета;
 обеспечивать финансирование следующих расходов за счет средств обязательного государственного социального страхования: трудовые пенсии в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях»; надбавки к государственным пенсиям на основании добровольного (дополнительного) социального страхования; пособие по временной потере трудоспособности (за период, указанный в законодательстве); пособие по беременности и родам; единовременное пособие по рождению ребенка; пособие по уходу за ребенком до достижения возрастного предела, предусмотренного законодательством;
 полная или частичная оплата санитарно-курортного лечения застрахованных;
 осуществление мероприятий по занятости;
 осуществление мероприятий по социальной защите инвалидов;
 пособие на погребение;
 осуществление в рамках законодательства мероприятий по обеспечению своей планомерной платежеспособности;
 обеспечение своевременного исчисления и выплаты платежей по социальному страхованию;
 организация реализации персонифицированного учета в системе государственного социального страхования;
 обеспечение своевременного и правильного ввода в индивидуальные лицевые счета сведений, предоставляемых работодателем и застрахованным лицом, их надежного хранения и безопасности;
 на основании обращения застрахованного лица разъяснение для него правил предоставления сведений, хранящихся на его индивидуальном лицевом счете;
 на основании заявления застрахованного лица в орган, осуществляющий назначение пенсии, по его запросу о назначении пенсии предоставление сведений с его индивидуального лицевого счета;
 предоставление разъяснений, касающихся введения персонифицированного учета в системе государственного социального страхования и принятие в этой связи нормативных актов в рамках своих полномочий;
 выполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством.

По данным управления фонда, его доход вырос на 8,7 % в первой половине 2010 года. Количество индивидуальных лицевых счетов застрахованных равно 1732215. В 2011 году 97,2 % (1,916 млрд манатов) из его общих расходов будут включать выплаты населению.

Деятельность ГФСЗ 
Осенью 2011 года в систему ГФСЗ была внедрена электронно-цифровая подпись. Был учреждён Центр по выдаче электронно-цифровой подписи.

С 11 июля 2013 года Государственный фонд социальной защиты начал автоматическую процедуру назначения пенсии по возрасту из единого центра.

В 2014 году руководством ГФСЗ был внедрён процесс назначения пяти видов социальных пособий:

- по потере трудоспособности

- по беременности и родам

- по рождению ребенка

- по уходу за детьми до 3-х лет

- на погребение

Весной 2015 года было завершено внедрение модели PROST (Pension Reform Options Simulation Toolkit) в систему социального обеспечения.

7 августа 2017 года был принят закон «Об обязательном страховании от безработицы», по которому отчисления на обязательное страхование от потери работы должны перечисляться в ГФСЗ.

Расходы и доходы ГФСЗ 
В 2016 году расходы Государственного фонда социальной защиты составили 3 078,6 млн манатов, из которых 1 100 млн манатов было переведено из государственного бюджета. В 2014 году эти показатели составили 2 928,5 млн манатов и 1 142 манатов соответственно.

Расходы и доходы Государственного фонда социальной защиты на 2017 год составили 3,4 тыс. манатов, из которых 1 270 000 манатов или 37,4 % были переведены из государственного бюджета.

В 2018 году доходы ГФСЗ увеличились на 10, 5 % (95, 01 млн манатов).

Международные отношения 
ГФСЗ поддерживает тесное сотрудничество с такими организациями, как Программа Развития Организации Объединенных Наций, Мировой Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития, Международный Валютный Фонд.

ГФСЗ стал полноправным членом Международной Ассоциации Социального Обеспечения (МАСО) на 88-ом по счёту заседании (6-7 мая 2004 года, Женева). На 28-ой Генеральной Ассамблее МАСО (12-18 сентября 2004 года, Пекин) председатель ГФСЗ был избран членом Бюро МАСО.

С ноября 2006 года ГФСЗ стал официальным членом Международной Ассоциации Социальных и Пенсионных Фондов.

На I Всемирном Форуме Социального Обеспечения (10-15 сентября 2007 года, Москва), ГФСЗ был избран членом Руководящего Комитета новообразованной «Европейской Сети» Международной Ассоциации Социального Обеспечения.

См. также 
 Социальное обеспечение в Азербайджане

Примечания

Литература 
 Законодательство о социальном обеспечении Азербайджанской Республики (Сборник нормативно-правовых актов) Баку, Издательство «Qanun», 2007г.
 Отчет Министерства Труда и Социальной Защиты Населения Азербайджанской Республики по итогам 2007 года
 Отчет о деятельности Министерства Труда и Социальной Защиты Населения Азербайджанской Республики по итогам 2008 года
 Статистические показатели Азербайджана 2008: Государственный Комитет Статистики Азербайджана Баку: Издательство «Сада», 2008
 А. Алиев, А. Кулиев Экономические и методологические основы социальной сферы Баку, Издательство «Адилоглы», 2005г.
 Мамедова М. Н. Адресная социальная помощь как одна из стратегий уменьшения бедности / Материалы научно-практической конференции по теме «Экономика Азербайджана на новом этапе развития: достижения, проблемы, предложения» Баку, Издательство «Эльм», 2006г.
 Исмаилова Н. Р. Эволюция социальной защиты и социального обеспечения в военной структуре Азербайджанской Республики // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер. II междунар. науч.-практ. конф. — Новосибирск: СибАК, 2011

Ссылки 
 Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты
 Официальный сайт ГФСЗ

СЗ
Пенсионные фонды
Пенсионное обеспечение по странам